Лукач — українське, угорське () та словацьке () прізвище:
 Вінцент Лукач (1954) — чехословацький хокеїст, нападник.
 Дьйордь Лукач (1885 — 1971) — угорський революціонер, теоретик марксизму і літературний критик.
 Іштван Лукач (1912 — 1960) — угорський футболіст, нападник.
 Ласло Лукач (1850 — 1932) — угорський політичний діяч, міністр фінансів і прем'єр-міністр Угорщини в 1912—1913 роках.
 Марія Лукач (1936) — російська співачка.
 Симеон (Лукач) (1893 — 1964) — український релігійний діяч, педагог, підпільний єпископ УГКЦ.
 Ласло Лукач (László Lukács) (1968) — угорський музикант, вокаліст гурту Tankcsapda.
Українські прізвища
Угорські прізвища
Словацькі прізвища